О́зеро Сча́стья () — небольшое лунное море, сформированное из потоков лавы. Имеет изогнутую форму с ответвлениями на северо-запад и на восток. 

На юге Озеро Счастья примыкает к Морю Паров. В 70-80 километрах от него протянулись Гемские горы (Montes Haemus).

Три маленьких кратера в пределах озера имеют официальные имена, которые были присвоены им Международным астрономическим союзом.

Самый крупный из кратеров Ина имеет глубину всего 30 метров, из-за чего плохо различим с Земли.

По последним данным, происхождение Ины связывается с газовыми извержениями, происходившими примерно 10 миллионов лет назад.

Примечания

Ссылки 
 Lacus Felicitatis   на сайте International Astronomical Union.